Деревня Кмитянка находится в 5 км на западе от Новогрудка, 170 км от Гродно, 29 км от чигуночной станции Новоельня.

Сельская библиотека обслуживает 8 населенных пунктов, библиотеку посещают 453 читателя, книжный фонд составляет 6922 экземпляра. Библиотека получает 8 наименований журналов и 8 наименований газет. В библиотеке работают клубы «Любители цветоводства и садоводства», вышивка бисером, крестиком, крючком, кулинарии, умению принимать гостей. На ферме находится 690 голов крупно-рогатого скота, из них 330 дойных коров. Производство молока за 9 месяцев 2009 года составило 1200 тонн. Удой на корову составил 3500 килограмм.

Машинно-тракторный двор насчитывает 56 тракторов, 30 машин.

История 
В середине 19 — начале 20 века деревня входила в состав Городечанской волости Новогрудского уезда Минской губерни, упоминается с 1897 года. По переписи 1897 года это поселок с 12 жителями (7 мужчин, 5 женщин) и фольварак с 11 жителями. По словам местных жителей Романа Петровича Михайловского и Михаила Константиновича Стельмаха, это была усадьба пана Подгайского И. З. Во время войны семья пана: жена, два сына и дочь выехали в Польшу, а сам пан остался на месте. Когда пан умер, то был погребен на местном кладбище (между Пуцевичами и Кмитянкой). Позже в усадьбе располагался офис торфяного завода. После его передали колхозу, а колхозное начальство сдавало его для проживания приезжим и местным жителям, пока для них строилось жилье. Действовал кирпичный завод.

В 1909 году в фольварке было 3 двора и 7 жителей.

С сентября 1915 по декабрь 1918 Кмитянка была оккупирована войсками кайзеровской Германии, с апреля 1919 по июль 1920 года и с октября 1920 года польскими войсками. С 1 января 1919 входит в состав БССР, с 27 февраля 1919 входит в Литовско-Белорусскую ССР, с 31 июля 1920 года — вновь в БССР. С марта 1921 года в составе Польши в Городецкой гмине Новогрудского повета Новогрудского воеводства.

В 1921 году в деревне было 4 жилых дома, в которых проживало 24 жителя (11 мужчин и 13 женщин).

С ноября 1939 вновь в БССР.

С 12 октября 1940 года входила в состав Митропольского сельского совета Новогрудского района Барановичей, с 8 января 1954 года — в Гродненской области.

Во время Великой Отечественной войны с начала июля 1941 года по 8 июля 1944 года была оккупирована немецко-фашистскими захватчиками. На фронтах во время оккупации погибки 9 жителей деревни.

В марте 1950 года 14 хозяйств села объеденились в колхоз имени Н. К. Крупской (центр — деревня Пуцевичи).

С 8 октября 1951 года Кмитянка — центр колхоза имени Крупской Митропольского сельского совета Новогрудского района Барановичской области. Председателями колхоза были:

Карп М. И.

Воробей П. И.

Гарелик А. А.

Бумай К. С.

Микулко В. И.

Колхоз имени Крупской в основном занимался растениеводством, льноводством и животноводством. В 1953 году колхоз начал заниматься садоводством.

По переписи населения 1959 года в деревне проживало 80 жителей, в 1970 году — 92 жителя. В 1972 году в деревне Кмитянка был 31 двор, проживало 106 жителей, работал магазин.

В феврале 1980 года произошло объединение колхоза имени Крупской с колхозом имени Кирова. Председателем колхоза имени Кирова был Прохоревич В. К.

На 1992 год деревня насчитывала 68 дворов и 198 жителей. Работали: библиотека, клуб, отделение связи, магазин, ферма буйного рогатого скота, деревообрабатывающий цех и машинно-тракторный двор.

Открытое акционерное общество «Ладзенікі» бысо создано в соответствии с Законом Республики Беларуси «Об акционерных обществах, обществах с ограниченной ответственностью и обществах с дополнительной ответственностью» и другими правовыми документами на основании Решения Новогрудского райисполкома № 264 от 28.05.2002 и является правопреемником имущественных прав и обязанностей колхоза имени Кирова Новогрудского района Гродненской области, а с 6 июня 2007 года в составе закрытого акционерного общества «Городец».

В 2006 году в деревне работали клуб, библиотека, магазин, машинно-тракторный двор, было 59 дворов и 142 жителя.

В 2007 году решением Гродненского обкома № 396 «О государственной регистрации и ликвидации хозяйствующих субъектов» было образовано ЗАО «Гарадзечна» путем слияния двух хозяйств: ОАО «Ладзенікі» и ЗАО «Гарадзечна».

Происхождение названия 
Название села Кмитянка образовано от славянского термина Кмет, значение которого со временем менялось: помощник князя, советник и староста, позже в Польше — зависимый крестьянин. В Беларуси и Украине этот термин встречается в виде Кмит. Также существует соответствующая фамилия.

Деревня в годы Великой Отечественной войны 
Кмитянка в годы войны была местом дислокации партизан героического отряда «Октябрь», после возникновения партизанской бригады Кирова С. М. в Лидском районе вошел в её состав.

В марте 1943 разведка установила что немцы и полицаи двигаются к деревням Дрочилово (ныне Гагарино) и Негримово, чтобы забрать жителей на принудительные работы в Германию. Отряд из засады разбил оккупантов. От станции Новоельня до Новогрудка в то время шла узкоколейная железная дорога, по которой немцы возили грузы и солдат. Партизаны пустили под откос множество локомотивов и вагонов, демонтировали рельсы, и движение на железной дороге остановилось. Командовал отрядом «Октябрь» Гарелик А. А., специалист по подготовительной работе, в послевоенное время был председателем колхоза имени Крупской.

Широкий размах на Новогрудчине получило молодёжное подпольное движение. Организацию комсомольского молодёжного подполья в Новогрудском районе возглавил председатель Митропольского сельсовета, бывший член КПЗБ Копытко И. А. В марте 1943 Новогрудский межрайонный комитет комсомола утвердил подпольный райком комсомола в составе Копытко И. А. (секретарь), Бринкевич С. М. (заместитель секретаря), Владеса М. И. (член райкома).

В конце июня 1943 Копытко И. А. был арестован и расстрелян немцами.

Несмотря на жестокий террор, местные жители оказывали партизанам помощь. Они обеспечивали народных бойцов едой, одеждой, заботились о больных и раненых, были разведчиками и связными (добывали информацию о вражеских гарнизонах). Одной из таких была Мария Карп, жительница Новогрудка, которая потом возглавила колхоз имени Крупской.

Жертвы фашистского террора 
Голодюк Григорий Фёдорович, родился в 1897, житель деревни Кмитянка, расстрелян в 1943 году.

Гладкий Василий Иванович, родился в 1928, стрелок 20 сд 67 горнострелкового полка, пропал без вести 24 февраля 1945.

Духовник Александр Васильевич, родился в 1924, стрелок 297ск 184сд, погиб 12 февраля 1945, похоронен в Кройнцбурге.

Духовник Аркадий Васильевич, родился в 1922, рядовой стрелок 852 сп, 277 сд, погиб 10 октября 1944, похоронен на станции Ширвинт Пилькилянского района (Восточная Пруссия)

Духовник Михаил Васильевич, родился в 1925, пропал без вести в 1944.

Логаш Алексей Кондратович, родился в 1924, рядовой стрелок 606 сп 317 сд, погиб 12 декабря 1944, похоронен в Рокошкерестур (Венгрия)

Логаш Дмитрий Иванович, родился в 1923, пропал без вести в 1944.

Малявко Михаил Константинович, родился в 1920, пропал без вести в 1944.

Свитковский Иосиф Юльянович, родился в 1902, пропал без вести в 1944.

Известные личности

Анатолий Леонтьевич Жигало 
Родился в 1941 году . В 1968 году окончил Белорусский государственный институт народного хозяйства по специальности «Товароведение и организация торговли промышленными товарами».

На стеклозаводе «Неман» начал работать с 1964 года на должностях: старшего товароведа АМТА, заместителя начальника АМТА, начальника АМТА, зам директора по коммерческим вопросам.

С 1995 года занял должности директора завода. Активно участвовал в общественной жизни, являлся депутатом Гродненского областного Совета депутатов и членом исполкома Березовского городского Совета.

В 2000 году был участником съезда депутатов Республики Беларусь.

Награждён:

 1983 — Грамотой Верховного Совета БССР
 1987 — Почетная грамота Совета Министров СССР, УЦСПС и ЦК ВЛКСМ
 1998 — Почетная грамота Президиума Гродненского областного Совета депутатов.
 2000 — Заслуженный работник промышленности Республики Беларусь.
2002 — Вышел на пенсию.

В настоящее время находится на пенсии. Проживает в городе Березовка.

Примечания 

Населённые пункты Новогрудского района